Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1952 w Helsinkach.

Runda wstępna 
Reprezentacje: Austrii,Finlandii, Norwegii, Szwecji, Turcji i RFN przystąpiły do rozgrywek dopiero od pierwszej rundy.

Pierwsza runda 

Mecz został powtórzony.

Ćwierćfinały

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Medale 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952
1952
1952 w piłce nożnej